Rieucros est une commune française, située dans le département de l'Ariège
 Le camp de Rieucros était un camp de concentration français en Lozère.